Die PDPA Players Championships 2006 waren eine von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtete Veranstaltungsserie im Darts mit neun Turnieren. Sie bildeten einen Bestandteil der PDC Pro Tour.

Austragungsorte 
Die dritte Saison der Players Championships fand in sieben verschiedenen Städten statt. Davon lagen fünf auf den Britischen Inseln und eine in den Niederlanden. Außerdem wurde erstmals in Gibraltar gespielt.

Preisgelder 
Bei den Turnieren wurden jeweils Preisgelder in Höhe von £ 19.600 ausgeschüttet.

Turniere 
Die folgenden Turnierbäume zeigen die Ergebnisse der Players Championships jeweils ab dem Viertelfinale. Die Begegnungen wurden im Modus „best of 5 sets“ ausgetragen.

PDPA Players Championship Gibraltar 
Datum: 21. Januar 2006
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Hayling Island 1 
Datum: 17. Juni 2006
Austragungsort:  Lakeside Coastal Village, Hayling Island
Link:

PDPA Players Championship Hayling Island 2 
Datum: 18. Juni 2006
Austragungsort:  Lakeside Coastal Village, Hayling Island
Link:

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 22. Juli 2006
Austragungsort:  Winter Gardens, Blackpool
Link:

PDPA Players Championship Wales 
Datum: 23. September 2006
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Ireland 
Datum: 21. Oktober 2006
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Scotland 
Datum: 4. November 2006
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 11. November 2006
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 12. November 2006
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle zwei Nine dart finishes der 9 Players Championships 2006:

Weblinks 
 Players Championships 2006 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 22. Juli 2020.

Einzelnachweise 

2006
PDC Pro Tour 2006